Bastelli ist der Familienname folgender Personen:
 Bruno Bastelli (* 1988), brasilianischer Fußballspieler
 Cesare Bastelli (* 1949), italienischer Filmschaffender